Schelte John Bus (pseudonim Bobby) (ur. 1956) – amerykański astronom. Pracuje w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Hawajskiego. Odkrył 1684 planetoidy (1352 samodzielnie oraz 332 z innymi astronomami), w tym ponad 40 trojańczyków oraz między innymi (2135) Aristaeus z grupy Apollo, która 30 marca 2147 roku znajdzie się od Ziemi w odległości trzynastu dystansów do Księżyca. Pod względem liczby odkrytych planetoid w 2022 roku klasyfikowany był na 18. miejscu (5. miejsce wśród odkrywców indywidualnych). Odkrył również kometę krótkookresową 87P/Bus i długookresową C/1981 H1 (Bus).

Planetoida (3254) Bus została nazwana na jego cześć.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa

Amerykańscy astronomowie XX wieku
Amerykańscy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1956